Jméno a příjmení Václav Kočka nese více osob: 

 Václav Kočka starší (* 1941) – od poloviny 60. let organizátor Matějské pouti, významný člen ČSSD
 Václav Kočka mladší (1968–2008) – podnikatel, m. j. majitel společnosti Kočka s. r. o., provozující Matějskou pouť, syn Václava Kočky staršího. 
 Václav Kočka (historik) (1875–1951) – amatérský regionální historik z Rakovnicka, poštovní úředník